

Obiekty geograficzne 
W Urugwaju:
 Young – miasto w departamencie Río Negro

W Australii:
 Young – miasto w stanie Nowa Południowa Walia

W USA:
 Miejscowości:
 Young – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Gila
 Gminy:
 Young (ang. Young Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Young (ang. Young Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Indiana
 Young (ang. Young Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Hrabstwa:
 hrabstwo Young (ang. Young County) – w stanie Teksas

Zobacz też 
 Young America
 Wyspa Younga – wyspa w pobliżu wybrzeży Antarktydy

Inne pojęcia 
 Thomas Young
 moduł Younga
Young Leosia
 inne hasła zaczynające się od young